Нуева Еспања има више значења:

 Нуева Еспања (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Еспања (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Еспања (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Еспања, Ла Вермехона (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Еспања (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику